Обидино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Обидино — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Обидино — деревня в Юхновском районе Калужской области.